Antônio de Queirós Teles, barão de Jundiaí (1789 — 1870) - proprietário rural, barão de Jundiaí
 Antônio de Queirós Teles, conde do Parnaíba (1831 — 1888) - político, conde de Parnaíba, presidente de São Paulo
 Antônio de Queirós Teles Júnior (1858 — 1917) - engenheiro e educador

Desambiguações de antropônimos